O Campeonato Maranhense de Futebol de 2000 foi a 79º edição da divisão principal do campeonato estadual do Maranhão. O campeão foi o Moto Club que conquistou seu 20º título na história da competição. O artilheiro do campeonato foi Adelino, jogador do Sampaio Corrêa, com 28 gols marcados.

Premiação

Ver também 
 Futebol no Maranhão

Ligações externas 
 

2000
2000 no futebol